Gustaf von Rosen kan syfta på:

* Gustaf von Rosen (1849–1922), jurist, politiker, greve
 Gustaf von Rosen  (1872–1955), ceremonimästare, greve

Se även 
 Gustaf Fredrik von Rosen